Rothenthurn steht für
 Rothenthurn (Gemeinde Spittal), Ortschaft der Stadtgemeinde Spittal an der Drau, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Schloss Rothenthurn, Spittal an der Drau

Siehe auch:
 Rothenturn
 Rothenthurm
 Rotenturm